Вальенте () — испанская фамилия.

Известные носители 

 Вальенте, Кристобаль (род. 1962) — парагвайский шахматист.
 Вальенте, Хонатан (род. 1998) — парагвайский футболист.

Составная фамилия 

 Вальенте Эрнандес, Марк (род. 1987) — испанский футболист.
